Le  est le  jour de l'année 1837 du calendrier grégorien. Il s'agit d'un jeudi.

Événements

Naissances 
Henri Iweins d'Eeckhoutte, homme politique belge.

Décès 
François-Xavier Fabre, peintre et graveur français.

Voir aussi 
 16 mars et mars 1837

Références